

Осе () — село в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Осе () — село в гміні Мендзибуж Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства

Осе () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш